Бажа́н — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бажан Вадим Іванович (1970, Караганда — 1996, Кривий Ріг) — важкоатлет, чемпіон України (1991, 1993, 1994).
 Бажан Валентин Платонович (1907–1967) — український перекладач і журналіст.
 Бажан Ігор Миколайович (1981, Кіровоград) — український голкіпер, грає за «Іллічівець» (Маріуполь).
 Бажан Катерина Василівна (1946) — лікар-терапевт, доктор медичних наук (1998), професор (2001).
 Бажан Микола Платонович (1904, Кам'янець-Подільський — 1983, Київ) — український поет, перекладач, громадський діяч.
 Бажан Олег Григорович (1968, Пирятин) — український історик, краєзнавець.
 Бажан Платон Артемович (роки життя невідомі) — старшина Дієвої армії УНР, батько Миколи Бажана.
 Бажан Тамара Олександрівна (1928, Світловодськ) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1983), професор (1984).

Українські прізвища